

Astronomia 
 Cratere Rabel – cratere sulla superficie di Giapeto

Geografia 
 Jean-Rabel – comune di Haiti nell'arrondissement di Môle-Saint-Nicolas, dipartimento del Nordovest
 Rabel – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania
 Räbel – città della Sassonia-Anhalt, in Germania

Musica 
 Sauta rabel – primo album dei Mau Mau

Persone 
 André Rabel – schermidore francese

Altro 
 Battaglia di Jean-Rabel – episodio della rivoluzione haitiana